Wolfgang Hartmann (ur. 19 grudnia 1959) – niemiecki skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu.

Przebieg kariery

Kariera zawodnicza 
Przez całą karierę sportową w latach 1973–1988 nie odniósł sukcesów. Największym osiągnięciem na międzynarodowych zawodach było 12. miejsce w niemieckim Schönwald 7 marca 1982 roku w Turnieju Schwarzwaldzkim 1981/1982 (23. miejsce w klasyfikacji genralnej), zaliczanego do Pucharu Europy 1981/1982.

Jedyny występ w Pucharze Świata miał miejsce 1 stycznia 1983 roku podczas konkursu Turnieju Czterech Skoczni 1982/1983 w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął ostatnie, 84. miejsce.

Kariera trenerska 
Wolfgang Hartmann po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął karierę trenerską. , potem w latach 2005–2011 trenował reprezentację Szwecji, a w latach 2012–2016 był trenerem reprezentacji Korei Południowej. Współpracował również z reprezentacją Kanady, w której odpowiadał za rozwój zawodników.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Europy

Turniej Schwarzwaldzki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1959
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy trenerzy skoków narciarskich